Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржано 27 и 28. августа.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих бацача кладива у 2011. године је пре почетка светког првенства (13. августа 2011) заузимало следећи пласман.. Међу првих 10 била су 3 Руса, 2 Белоруса и по један Мађар, Американац, Италијан, Немац и Пољак.

Квалификационе норме

Сатница

Краћи преглед такмичења 
Коџи Мурофуши је преузео вођство својим првим бацањем, које побољшава сваким од прва три бацања и постиже 81,24. Примож Козмус у другомм бацању заузима друго место, са 79,39, док Кристијан Парш прави мањи напредак са сваким бацањем (осим петог покушаја), прелазећи Козмуса у четвртом бацању. Парш у шестом бацању постиже свој најбољи резултат са 81,18 али му то није било довољно да достигне Мурофушија.

На такмичењу није било рекорда, осим што је постигнуто 7 најбољих резултата сезоне.

Резултати

Квалификације 
Учествовало је 35 такмичара из 26 земаља. Квалификациона норма за финале је износила 77,00 метра (КВ), које је испунило 5 такмичара, а седам се пласирало по резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати у бацању кладива на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.